Lugano puede referirse a:

 Lugano, importante ciudad del sureste de Suiza.
 Distrito de Lugano, uno de los distritos del cantón de Tesino, Suiza.
 Lago de Lugano, importante lago que se halla entre Suiza e Italia.
 Lúgano, pequeña ave del orden de los paseriformes y de la familia de los fringílidos.
 Villa Lugano, o simplemente Lugano, barrio del sur de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 AC Lugano, equipo de fútbol de la ciudad suiza.
 Club Atlético Lugano, equipo de fútbol con sede en Villa Lugano, y estadio en Tapiales, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Diego Alfredo Lugano, futbolista uruguayo.
 (1936) Lugano, asteroide.